Ottavio Acquaviva d’Aragona ist der Name folgender Personen:

* Ottavio Acquaviva d’Aragona (Kardinal, 1560) (1560–1612), italienischer Kardinal
 Ottavio Acquaviva d’Aragona (Kardinal, 1609) (1609–1674), italienischer Kardinal